Владыко — фамилия.

Известные носители 
 Владыко, Анатолий Фёдорович (род. 1929) — полковник-инженер (1973), лауреат Государственной премии СССР (1977).
 Владыко, Надежда Васильевна (род. 1992) — белорусская волейболистка.
 Владыко, Сергей Васильевич (род. 1978) — украинский футзальный функционер.